Кодзоев — ингушская фамилия. Известные носители:
 Кодзоев, Багаудин Госпоевич (1934—2010) — звеньевой совхоза «40 лет Октября», Герой Социалистического Труда (1986).
 Кодзоев, Башир Ильясович (род. 1967) — депутат Государственной думы третьего и четвёртого созывов.
 Кодзоев, Ибрагим Абибулатович (1939) — Заслуженный тренер СССР по тяжёлой атлетике, судья международной категории.
 Кодзоев, Исса Аюпович (1938) — ингушский писатель, поэт, драматург, педагог, политический и общественный деятель.
 Кодзоев, Мурат Макшарипович (1950) — депутат Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.
 Кодзоев, Рустам Магометович (1982) — российский дзюдоист.

 Кодзоева, Тамара Берсановна (1922—1996) — врач, писатель, депутат Верховных Советов Чечено-Ингушетии и РСФСР.